Kosovska nogometna liga, također i kao Prva nogometna liga Kosova, Liga Kosova i Metohije je bila liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1985./86.  
Sudjelovalo je 18 klubova, a prvak je bio "Vlaznimi" iz Đakovice.

Ljestvica 

 ljestvica bez rezultata jedne utakmice 
 Titova Mitrovica - tadašnji naziv za Kosovsku Mitrovicu

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice  
 Druga savezna liga 1985./86.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Slaven Zambata i dr.: "Nogomet 86", Zagreb, 1986., UDK: 796.332.093(497.1+100)"1985/1986", str. 74-75 
  

1985-86 
KOS 1  
1985-86 1
1985-86 1